Aquarius - uma constelação
Ou ainda:
 Aquarius (canção)
 Aquarius (álbum de Aqua)
 Aquarius (álbum de Haken)
 Aquarius (álbum de Tinashe)
 Aquarius (filme)
 Era de Aquarius
 Aquarius (Cabo Frio)
 Aquarius Fresh
 Aquarius (laboratório submarino)
 Mattel Aquarius
 Unidos de Aquarius
 Aquarius (série de televisão)